Спанкер ():

 Спанкер — вид паруса.
 Спанкер — любитель спанкинга.